El Torneig de Seül 2010, oficialment conegut com a Hansol Korea Open 2010, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La 7a edició del torneig es va celebrar entre el 20 i el 26 de setembre de 2010 al Seoul Olympic Park Stadium de Seül, Corea del Sud.

Quadre individual femení

Quadre dobles femení

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual femení 
 Quadre doble femení 

2010
WTA Tour 2010